Lawrence West peut faire référence à :
 Lawrence West, station du métro de Toronto, au Canada ;
 Lawrence West, médaillé olympique canadien en aviron.